Il doppio del Stella Artois Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan era i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Christophe Rochus e Olivier Rochus.

Wayne Black e Kevin Ullyett hanno battuto in finale 7–5, 6–3 Mahesh Bhupathi e Maks Mirny.

Teste di serie
le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Donald Johnson /  Jared Palmer (semifinali)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (campione)

 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno) 
 Michaël Llodra /  Leander Paes (quarti) 
 Michael Hill /  Daniel Vacek (secondo turno) 
 John-Laffnie de Jager /  Sjeng Schalken (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 2002
ATP Tour 2002